Carlottina e Carlottina (Das doppelte Lottchen) – romanzo di Erich Kästner del 1940
Questi nostri genitori (Das doppelte Lottchen) – film del 1950 diretto da Josef von Báky